Wankel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Wankel (1902–1988), deutscher Ingenieur und Erfinder des Wankelmotors
 Heinrich Wankel (1821–1897), tschechischer Höhlenforscher und -archäologe
 Hermann Wankel (1928–1997), deutscher Klassischer Philologe
 Johann Wankel (um 1540–1609), als Johann IV. letzter Abt des Klosters Schlüchtern
 Michael Konrad Wankel (1749–1834), bayerischer Politiker

Siehe auch:
 Wanckel
 Wankelmotor